Edwin Carr kan henvise til:

 Edwin Carr (komponist) (1926–2003), newzealandsk komponist
 Edwin Carr (atlet) (1928–2018), australsk atlet
 Slip Carr (Edwin William Carr, 1899–1971), australsk rugby union-spiller og sprinter